Hrant Babkeni Arakelyan (, ; * 11. Maijul. 1947 in Jerewan, Armenien) ist ein armenischer Wissenschaftsphilosoph, ausgebildeter Physiker und ein  Forscher am Institut für Philosophie, Soziologie und Recht der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Republik Armenien.

Biografie 
Hrant Arakelyan wurde in eine Familie von armenischen Intellektuellen geboren. Sein Vater Babken Arakelyan war Professor für Archäologie und Geschichte an der Armenischen Akademie der Wissenschaften. Er leitete viele Jahre das Institut für Archäologie und Ethnographie der Armenischen SSR und war Akademiesekretär der Abteilung für Sozialwissenschaften der Armenischen Akademie der Wissenschaften. Seine Mutter Nelly Leonovna Takhtadjyan war studierte Biologin und seine Schwester Anahit Arakelyan ist Sprachwissenschaftlerin. Sein Onkel mütterlicherseits, Armen Leonovich Takhtadjyan war ein bedeutender sowjetisch-armenischer Botaniker. In seinem familiären Umfeld fühlte sich Hrant Arakelyan schon früh zum Wissen hingezogen und zeigte großes Interesse an Mathematik, Physik und Geschichte, die später zum Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen Schwerpunkte wurden.

Ausbildung 
Unmittelbar nach seinem Studium an der Fakultät für Physik der Staatlichen Universität Eriwan wurde er in das Doktorandenprogramm am Institut für Philosophie und Recht der Armenischen Akademie der Wissenschaften aufgenommen, wo er bis heute arbeitet. Seine Dissertation über „Logische und erkenntnistheoretische Aspekte der Evidenz in der Mathematik“, reichte er 1975 an der Staatlichen Universität Eriwan erfolgreich ein, eine weitere Dissertation über „Zahlen und Grössen in der modernen Physik“, reichte er 1992 erfolgreich an der Staatlichen Universität St.-Petersburg ein.

Wissenschaftliche Arbeiten 
Hrant Arakelyan ist Autor zahlreicher Werke in russischer, englischer und armenischer Sprache, darunter fünfzehn Monographien über Wissenschaftsphilosophie, Grundlagen der Physik und Mathematik sowie Politikwissenschaft und Geschichte. Sein besonderes Interesse gilt den Grundlagen der physikalischen Theorie. Seine politik- und geschichtswissenschaftlichen Arbeiten untersuchen und analysieren Fragen der zeitgenössischen Geopolitik und der Geschichte der jüngsten Vergangenheit.

LMP-Theorie 
Hrant Arakelyan ist Autor der LMP-Theorie, als eine grundlegende Theorie der Physik, die auf der Idee der Einheit von mathematischer Logik (L), formaler Mathematik (M) und fundamentaler Physik (P) basiert. Die Schlüsselrollen in der LMP-Theorie spielen die mathematischen Grundkonstanten, die er deduktiv auf der Basis der logischen Prädikatenrechnung (Logik erster Ordnung) und dem System der mathematischen Axiome herleitet. 1981 entdeckte Hrant Arakelyan die durch den armenischen Buchstaben ա gekennzeichnete Kosinus-Überlagerungskonstante als eine fundamentale mathematische Konstante und einen universellen numerischen Attraktor, den er bei der Lösung einiger numerischer Probleme der physikalischen Theorie anwandte und mit einer Genauigkeit von 12,8 Millionen Dezimalstellen berechnete.

Literaturverzeichnis

Bücher und Diserationen 
 Zum Beweis in der Mathematik (Methodische Analyse). Eriwan: Verlag. AN, 1979 (Russischer Originalname: О доказательстве в математике (Методологический анализ). Ереван: Изд. АН, 1979)
 Grundlegende dimensionslose Grössen (ihre Rolle und Bedeutung für die Methodik der Wissenschaft). Eriwan: Verlag. AN, 1981, Website: https://rusneb.ru/catalog/005664_000048_RU_IS_BASE_302284041/m, aufgerufen am: 15. April 2021 (Russischer Originalname: Фундаментальные безразмерные величины.(Их роль и значение для методологии науки) Ереван: Изд. АН, 1981)
 Zahlen und Größen in der modernen Physik. Eriwan: Verlag. AN, 1989, (Russischer Originalname: Числа и величины в современной физике. Ереван: Изд. АН, 1989),
 Grundlagen der physikalischen Theorie. Eriwan: Verlag. "David", 1997 (Russischer Originalname: Основания физической теории. Ереван: Изд. "Давид", 1997)
 Grundlegende Theorie der LMP. Eriwan: Lusabats, 2007, Website: http://www.hrantara.com/Monograph.pdf aufgerufen am 15. April 2021 (Russischer Originalname: Фундаментальная теория ЛМФ. Ереван: Лусабац, 2007)
 Von logischen Atomen zu physikalischen Gesetzen. Eriwan: Lusabats, 2007,  Website: http://www.hrantara.com/Book.pdf aufgerufen am 15. April 2021 (Russischer Originalname: От логических атомов к физическим законам. Ереван: Лусабац, 2007)
 LMP Fundamental Theory. Yerevan, Sarvard Hrat. LTD, 2010 ISBN 978-9939-824-03-1 Website: http://314159.ru/arakelian/arakelian1.pdf aufgerufen am 15. April 2021
 Die Theorie der LMP und das Prinzip des Goldenen Schnitts. In vier Teilen. Elektronische Ausgabe Akademie des Trinitarismus, M., El Nr. 77-6567, publ. 16694, 30. Juli 2011 Website: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321208.htm aufgerufen am 15. April 2021 (Russischer Originalname: Теория ЛМФ и принцип золотого сечения. В четырех частях. Эл. изд. Академия Тринитаризма, М., Эл № 77-6567, публ. 16694, 30. Juli 2011)
 Mathematik und Geschichte des Goldenen Schnitts. M.: Logos, 2014, ISBN 978-5-98704-663-0 (Russischer Originalname: Математика и история золотого сечения. М.: Логос, 2014)
 Empire greift an: politischer Aufsatz M .: Universitätsbuch, 2015 ISBN 978-5-98699-158-0 (Russischer Originalname: Империя перешла в наступление: политическое эссе М.: Университетская книга, 2015)
 Über die Grundlagen der Wissenschaft. In drei Teilen. "Academy of Trinitarianism", M., El Nr. 77-6567, veröffentlicht 22716, 15. November 2016, Website: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163124.htm (Russischer Originalname: Об основаниях фундаментальной науки. В трёх частях. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22716, 15. November 2016)
 Empire greift an: Wer ist hungrig nach Weltherrschaft? M.: Universitätsbuch, (2. Auflage), 2017, ISBN 978-5-98699-257-0 (Russischer Originalname: Империя перешла в наступление: Кто же жаждет мирового господства? М.: Университетская книга, (2 издание), 2017)
 Syrienkrise (Ursprung und Moderne). Elektronische Ausgabe M .: Universitätsbuch, 2017, ISBN 978-5-98699-255-6 (Russischer Originalname: Сирийский кризис (истоки и современность). Электронное издание М.: Университетская книга, 2017)
 Krieg in Syrien (Ursprung, Vorgeschichte und Realität). Herausgeber: Lusabats, 2017 ISBN 978-9939-0-2502-5 (Russischer Originalname: Война в Сирии (истоки, предыстория и действительность). Изд.: Лусабац, 2017)
 Krieg in Syrien (Herkunft, Hintergrund und Realität). Elektronische Ausgabe. St. Petersburg: SuperVerlag, 2018 Website: https://www.litres.ru/grant-arakelyan/voyna-v-sirii-istoki-predystoriya-i-deystvitelnost/chitat-onlayn (Russischer Originalname: Война в Сирии (истоки, предыстория и действительность). Электронное издание. Санкт-Петербург: SuperИздательство, 2018)
 Hrant Arakelyan, Susan Vardanyan. Das Grundlagenwissen. Eriwan "LIMUSH", 2018, ISBN 978-9939-64-300-7 (Armenischer Originalname: Հւմնարար գիտելիքի հիմունքները. Երևան: “ԼԻՄՈՒՇ”, 2018)

Einige Fachartikel 
 Fundamental Theory in Physics: Dream and Reality. Synopsis, vol. 2. Eriwan, 1994
 The New Fundamental Constant of Mathematics. Pan-Armenian Scientific Rev., vol. 3, London 1995
 On The Philosophical, Logical-Mathematical Foundation of Fundamental Physics and the Outline of LMP Theory. Armenian Mind, Yerevan, 1997
 Brief Notes on the Philosophical Heritage of V. A. Ambartsumian. Armenian Mind., Yerevan, 1999
 24 als die Zahl der Natur, Website: http://levonabrahamian.com/cntnt/articles_b/stati/grant_arak.html aufgerufen am 15. April 2021 (Russischer Originalname: 24 как число природы)
 New Fundamental Mathematical Constant: History, Present State and Prospects. Nonlinear Sci. Lett. B, 1(4) (2011)
 Farbrevolutionen im Kontext der Geschichte und im Spiegel der zeitgenössischen Politik. "Academy of Trinitarianism", M., El Nr. 77-6567, veröffentlicht 18482, 02/01/2014 Website: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001d/00122567.htm aufgerufen am 15. April 2021 (Russischer Originalname: Цветные революции в контексте истории и зеркале современной политики. «Академия Тринитаризма», М.,Эл № 77-6567, публ.18482, 1. Februar 2014.)
 Hybrid Wars of the Western Empire. Global Peace Science, Chapter 13. Plague of the US/NATO Global Militarism/Terrorism. What is Vaccine and Immunity from it? – It is Global Peace Science, 2017 page 531-533, Website: http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf aufgerufen am 15. April 2021
 How Many Fundamental Constants and Initial Functions are there in Mathematics? Science and world. 2017. № 12 (52). Vol. I, page, 14–21, ISSN 2308-4804 Website: http://scienceph.ru/f/science_and_world_no_12_52_december_vol_i.pdf aufgerufen am 15. April 2021
 Großes Spiel. Ursprung und Anfang. Regnum, Website: https://regnum.ru/news/3054531.html aufgerufen am 15. April 2021 (Russischer Originalname: Большая игра. Истоки и начало)
 Großes Spiel. Fortsetzung und Ende. Website: https://regnum.ru/news/3054477.html aufgerufen am 15. April 2021 (Russischer Originalname: Большая игра. Продолжение и окончание.)
 Wo beginnen die Zahlen? "Academy of Trinitarianism", M., El Nr. 77-6567, publ.26472, 14. Juni 2020 Website: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001h/00164414.htm aufgerufen am 15. April 2021 (Russischer Originalname: С чего начинаются числа «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.26472, 14. Juni 2020)

Einzelnachweise 

Philosoph (20. Jahrhundert)
Philosoph (21. Jahrhundert)
Armenier
Geboren 1947
Mann